Титулярная диакония Сан-Франческо-ди-Паола-аи-Монти () — титулярная церковь была создана Папой Павлом VI 7 июня 1967 года апостольской конституцией Decessores nostri. Титул принадлежит церкви Сан-Франческо-ди-Паола, расположенной в районе Рима Монти, на одноименной площади.

Список кардиналов-дьяконов и кардиналов-священников титулярной диаконии Сан-Франческо-ди-Паола-аи-Монти 
 Александр Ренар, титул pro illa vice (26 июня 1967 — 24 мая 1976, назначен кардиналом-священником Сантиссима-Тринита-аль-Монте-Пинчо);
 Иосиф Мария Чинь Ньы Кхюе, титул pro illa vice (24 мая 1976 — 27 ноября 1978, до смерти);
 вакансия (1978 — 1985);
 Пьетро Паван (25 мая 1985 — 26 декабря 1994, до смерти);
 вакансия (1994 — 2003);
 Ренато Раффаэле Мартино (21 октября 2003 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Сан-Франческо-ди-Паола-аи-Монти на сайте www.gcatholic.org;
 Титулярная церковь Сан-Франческо-ди-Паола-аи-Монти на сайте www.catholic-hierarchy.org;
 Апостольская конституция Decessores nostri.

Франциск из Паолы